Het ATP-toernooi van Dubai 2000 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships 2000) werd gespeeld van 7 tot en met 13 februari 2000. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Dubai
ATP-toernooi van Dubai